Теренс Энтони Кинси (; род.  в Тампе, штат Флорида, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Орландина».

Карьера 
Кинси учился в Американском университете Южной Каролины, и выступал за него с 2002 по 2006 годы. На драфте в 2006 году не был выбран, но ему все-таки удалось подписать контракт с «Мемфис Гриззлис». В сезоне 2006/2007 сыграл в общей сложности 46 игр, в том числе 12 в стартовой пятёрке, и набирал в среднем 7,7 очков. В следующий сезон сыграл только 11 игр.

В январе 2008 переходит в «Фенербахче-Улкер». С турецким клубом выигрывает Кубок Турции и вышел в четвертьфинал Евролиги.

В августе 2008 возвращается в НБА и подписывает контракт на один год с «Кливленд Кавальерс», приняв участие в 5 играх сезона.

В августе 2009 возвращается в «Фенербахче-Улкер». За два сезона выиграв ещё два чемпионских титула Турции.

Сезон 2011/2012 проводит в «Анадолу Эфес».

В декабре 2012 года подписал контракт с командой «Виктория Либертас Пезаро».

В сентябре 2013 года подписал годичный контракт с сербским «Партизаном». Тем не менее, в марте 2014 года, из-за травмы лодыжки он покинул команду и отправился в США на операцию.

В начале августа 2014 года, подписал контракт на один год c «Нижним Новгородом», за который провёл 32 матча в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем по 12,6 очка, 3,8 подбора и 2,4 передачи за игру. В Евролиге Кинси набирал 13,8 очка за матч.

В июле 2015 года стал игроком «Трабзонспора», но в конце декабря Кинси и турецкий клуб расторгли контракт.

28 декабря 2015 года «Црвена звезда» объявила о подписании контракта с Кинси до окончания сезона 2015/2016. В составе белградского клуба Теренс стал победителем Адриатической Лиги и чемпионом Сербии. Средняя статистика Теренса в матчах Евролиги составила 9,6 очка, 2,2 подбора и 1,9 передачи.

В июле 2016 года Кинси подписал 2-летний контракт с иерусалимским Хапоэлем.

Достижения 
  Чемпион Адриатической Лиги: 2015/2016
  Чемпион Израиля: 2016/2017
  Чемпион Сербии (2): 2013/2014, 2015/2016
  Чемпион Турции (3): 2007/2008, 2009/2010, 2010/2011
  Обладатель Кубка Турции (2): 2009/2010, 2010/2011

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Южная Каролина Геймкокс» (баскетбол)
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК «Виктория Либертас Пезаро»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Трабзонспор»
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Хапоэль» Иерусалим
Игроки БК «Бреоган»
Игроки БК «Дижон»
Игроки БК «Орландина»